Стари мост може да се односи на:

 Стари мост у Мостару
 Стари мост у Вишеграду
 Стари мост у Зворнику
 Стари камени мост преко Љубовиђе
 Стари мост (Шабац)
 Стари мост (Братислава)

Види још 
 Мост